Сено — многозначный термин.

 Сено — высушенные стебли и листья травянистых растений.

Топоним 
 Сено — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Сено — коммуна во Франции, департамент Тарн.

Фамилия 
 Сёно, Дзюндзо (1921—2009) — японский писатель.
 Сено, Жан-Франсуа (1601—1672) — французский богослов и проповедник.

См. также 
 Сенно (значения)
 Сенной
 Сенная
 Сенное
 Сеножатное